GR5 kan verwijzen naar:
 Wandelroute GR5, een wandelroute van Hoek van Holland naar Nice
 GR5 (televisieserie), een thrillerserie op Eén